Те́а Саво́йя (, урожд. Те́а Вальт, ; ) — итальянская кёрлингистка.

В составе женской сборной Италии участница четырёх  (лучший результат — седьмое место в ) и одиннадцати  (лучший результат — четвёртое место в ). В составе женской сборной ветеранов Италии участница двух  (лучший результат — шестое место в ).

Играла на позициях второго и третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии